Haunsbach ist ein geographischer Name

von Orten:
 Haunsbach (Elsendorf), Ortsteil der Gemeinde Elsendorf, Landkreis Kelheim, Bayern
 Haunsbach (Wiesenfelden), Ortsteil der Gemeinde Wiesenfelden, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

eines Gewässers:
 Haunsbach (Abens), linker Zufluss der Abens in Meilenhofen, Stadt Mainburg, Landkreis Kelheim, Bayern

Siehe auch:
 Hausbach